CBK est un code qui peut faire référence à :
 , au Kansas, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

CBK est un sigle qui peut faire référence à :
 Central Bank of Kuwait (en français, Banque centrale du Koweït), la banque nationale du Koweït.
Compagnie des bauxites de Kindia, en république de Guinée

Code IATA des aéroports